Voranaŭski rajon (ryska: Вороновский район, vitryska: Воранаўскі раён) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Hrodnas voblast, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Hrodnas voblast